Ryan O'Reilly peut notamment faire référence à :
 Ryan O'Reilly, personnage de la série télévisée Oz,
 Ryan O'Reilly (1991-), joueur de hockey sur glace canadien.